«Не будите спящую собаку» () — американская кинокомедия сценариста и режиссёра Дэвида О. Расселла, вышедшая в 1996 году. Главные роли в фильме исполняют Бен Стиллер, Патрисия Аркетт, Теа Леони, Мэри Тайлер Мэр, Джордж Сигал, Алан Алда, Лили Томлин, Ричард Дженкинс и Джош Бролин.

Сюжет 
Мел и Нэнси, у которых недавно родился первенец, живут неподалёку от приёмных родителей Мела, Перл и Эда Коплинов. Мел не может определиться с именем для сына, пока не узнает о личностях его биологических родителей. После того, как агентство по усыновлению находит имя матери Мела, живущей в Сан-Диего, он решает встретиться с ней, отправляясь в поездку вместе с Нэнси и Тиной, работницей агентства, которая решает составить им компанию.

Прибыв в Сан-Диего, Мел, Нэнси и Тина встречают Валери, однако вскоре осознают, что она не является биологической матерью Мела. Нэнси же начинает ревновать флиртующих Мела и Тину. Надеясь найти отца Мела, они отправляются в Батл-Крик, штат Мичиган, где встречают дальнобойщика Фрица Будро. Фриц, изначально принимающий Мела за своего сына, вскоре осознаёт, что не может являться его отцом, и рассказывает, что занимался вопросом его усыновления лишь из-за некомпетентности его родителей. Сев за руль грузовика Фрица, Мел врезается в почтовое отделение.

Авария приводит Мела, Нэнси и Тину к АТФ-агентам — гей-паре Полу и Тони, также подумывающих об усыновлении. Тони, оказывающийся старым одноклассником Нэнси, уговаривает Пола не предъявлять им обвинения. Мел, Нэнси, Тина, а также Тони и Пол, решающие присоединиться к компании, отправляются в Нью-Мексико, где, как выясняла Тина, проживают биологические родители Мела. Мел сближается с Тиной, тогда как Нэнси с Тони, что вызывает напряжённость между собравшимися.

Мел, Нэнси, Тина, Тони и Пол добираются до дома биологических родителей Мела — Ричарда и Мэри Шлихтингов, которые приглашают их остаться на ночь. За ужином Мел узнаёт, что Ричард и Мэри были вынуждены отдать его на усыновление из-за того, что находились в тюрьме за распространение ЛСД. Их сын Лонни, ревнуя к Мелу родителей, решает накачать его наркотиками, однако под действием ЛСД по ошибке оказывается Пол. Мел узнаёт, что Ричард и Мэри по-прежнему занимаются распространением наркотиков.

Находящийся под воздействием наркотиков Пол пытается арестовать Шлихтингов, однако Лонни оглушает его сковородой, после чего они решают сбежать, взяв машину Мела и спрятав ЛСД в багажнике. На место прибывают приёмные родители Мела, Перл и Эд, однако, меняя решение на пороге дома Шлихтингов, решают вернуться домой, по ошибке взяв автомобиль Мела. На дороге машина Коплинов сталкивается с машиной Шлихтингов, после чего Коплины оказываются под арестом, тогда как Шлихтинги сбегают в Мексику.

Утром Мел, не в курсе произошедшего, рассказывает Нэнси о прошедшем накануне ужине, после чего они, наконец, определяются с именем для ребёнка, которого решают назвать Гарсиа в честь Джерри Гарсии. Мел и Нэнси вызволяют Перл и Эда из тюрьмы, а Пол помогает снять с них обвинения.

В ролях 
 Бен Стиллер — Мел Коплин
 Патрисия Аркетт — Нэнси Коплин
 Теа Леони — Тина Калб
 Мэри Тайлер Мур — Перл Коплин
 Джордж Сигал — Эд Коплин
 Алан Алда — Ричард Шлихтинг
 Лили Томлин — Мэри Шлихтинг
 Ричард Дженкинс — Пол Хармон
 Джош Бролин — Тони Кент
 Селия Уэстон — Валери Суэйни
 Гленн Фитцджеральд — Лонни Шлихтинг
 Бет Остроски — Джейн
 Синтия Ламонтанье — Сандра
 Дэвид Патрик Келли — Фриц Будро
 Джон Форд Нунан — Митч
 Надя Дажани — Джилл

Производство 
При написании сценария Расселл был вдохновлён фильмами «Шампунь» и «Мужья и жёны». Он хотел взять на роль в фильме Бёрта Рейнольдса, однако передумал, узнав о его абьюзивном поведении на съёмках программы «Шоу Ларри Сандерса».

Релиз 
Мировая премьера фильма состоялась в рамках внеконкурсного показа на Каннском кинофестивале в 1996 году.

Принятие

Критика 
Фильм был положительно встречен критиками. На интернет-агрегаторе Rotten Tomatoes он имеет рейтинг 88% на основе 56 рецензий. Metacritic дал фильму 81 балл из 100 возможных на основе 16 рецензий, что соответствует статусу «всеобщее признание».

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

Фильмы на английском языке
Фильмы США 1996 года
Кинокомедии 1996 года
Чёрные комедии США
Эксцентрические кинокомедии США
Фильмы ЛГБТ-тематики США
Роуд-муви США
Независимые фильмы США
Фильмы о дисфункциональных семьях
Фильмы об усыновлении
Фильмы о наркотиках
Фильмы о Нью-Йорке
Фильмы Miramax Films